Степановское-Волόсово — усадьба княжеского рода Куракиных. Расположена в деревне Волосово Зубцовского района Тверской области на правом берегу реки Шόша (притока Волги), при впадении в неё Люкшинского ручья.

Начало строительства 
По фамильному преданию, тверские вотчины принадлежали Куракиным со времени присоединения Твери к Москве в начале XVI века. В 1781 году село Дорожаево с окрестными сёлами перешло по наследству Степану Борисовичу Куракину (1754—1805). При нём началось строительство нового имения в сельце Волосово. По имени князя усадьба получила второе название — Степановское. 
Закладка главного дома в Степановском произошла между 1792 и 1798 годами. Скончался Степан Борисович в июле 1805 года, не успев достроить дом и имение. Сельцо Степановское и село Дорожаево с деревнями перешло брату Степана Борисовича — Александру Борисовичу, который на протяжении многих лет занимался благоустройством загородной резиденции Надеждино в Пензенской губернии.

XIX век 
Несмотря на привязанность к пензенской усадьбе, Александр Борисович решил достроить каменный барский дом в Степановском как имении, расположенном гораздо ближе к обеим столицам. В. Н. Смолянинов ссылается на планы, хранившиеся у князя Фёдора Алексеевича Куракина в Надеждине и составленные придворным архитектором Кваренги с собственноручной надписью князя Александра Борисовича: «По сему рисунку в точности произвести в действо внутреннее расположение всех комнат недостроеннаго ещё в сельце Степановском новаго каменнаго дома покойнаго брата моего, дабы оный для моего собственного пребывания удобным учинить. 15 июня 1806 года».

Однако из-за отъезда князя за границу работы продвигались медленно. В 1810 году только собирались построить кухню и ограду с каменными воротами, «распланировать сад и насадить деревья».

Александр Борисович скончался в 1818 году, имение перешло к его племяннику Борису Алексеевичу Куракину (1783—1850). Именно при нём развернулись большие строительные работы: «…Невдалеке от барского дома он выстроил целый городок, с театром, каланчой, обелисками, шлагбаумами…», активно благоустраивал парк и пруды. 

К югу от дома были поставлены два белокаменных обелиска с металлической оградой, отмечавшие границу парадного двора и оформлявшие главный въезд на парадный двор перед домом. По центральной оси въезда на парадный двор, в южной части парка, прямо перед главным домом, воздвигли третий обелиск — в честь Александра I.

За Александровским «столпом», на одной оси с ним находился деревянный увеселительный «готический замок», имевший сложную конфигурацию плана, башни, пинакли. К середине 1830-х годов строительство постепенно свернулось, а в последние годы жизни князя в усадьбе велись только ремонтные работы.

Три поколения Куракиных сформировали своё родовое гнездо. При последнем из них усадьба приобрела романтический налёт в духе 1830-х — 1840-х годов. Последующие поколения наследников никакого значительного строительства не вели, ограничиваясь ремонтными работами. При Алексее Борисовиче Куракине младшем в 1863 году в северо-западном флигеле была устроена домовая церковь Бориса и Глеба.

В 1873 году имение по наследству перешло к дочерям князя Елизавете Алексеевне (в замужестве Нарышкина) и Александре Алексеевне (в замужестве Козен). Елизавета Алексеевна учредила в юго-восточном флигеле главного дома усадьбы Елизаветинскую общину, передав ей часть хозяйственных строений. Увеселительные сооружения и «готический замок», ставшие не нужными, полностью разобрали. На месте «Слободы» разбили фруктовый сад.

До Октябрьской революции в главном доме продолжали сохраняться княжеский архив, библиотека, коллекции картин, минералов.

После национализации 

С национализацией имения в 1918 году часть княжеских коллекций, архив и библиотеку передали в Тверь и Москву, при этом много было расхищено и погибло. Портретная галерея осела в Тверском краеведческом музее и не экспонировалась в полном составе вплоть до 2011 года. Сильно пострадала усадьба во время Великой Отечественной войны и в последующие за тем годы. С начала 1960-х до середины 1990-х здесь размещалась психиатрическая больница.

В XXI веке за восстановление заброшенного памятника культурного наследия взялся столичный финансист Сергей Васильев, который купил земельный участок на аукционе. По состоянию на 2012 год продолжаются реставрационные работы, приводится в порядок историческая территория усадьбы, заново вырыт пруд.

Примечания

Ссылки 
 Судьба усадьбы Степановское-Волосово
 Реконструкция львов на въезде в имение
 

Усадьбы Куракиных
Усадьбы Тверской области
Зубцовский район
Архитектура классицизма